Il gigabyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati ed è attualmente, fra i vari multipli del byte, quella più utilizzata nella pratica quotidiana ad oggi.

Il termine deriva dalla unione del prefisso giga con byte, il prefisso giga trae origine dalla parola in lingua greca γίγας che significa gigante. Il simbolo del gigabyte è GB. Questo simbolo, oltre ad essere spesso impropriamente considerato solo un'abbreviazione (il simbolo è unico mentre le abbreviazioni possono essere più di una, causando ambiguità), viene anche a volte confuso con un altro simbolo, il Gb che è invece il simbolo di gigabit, ossia i miliardi di bit.

Il discorso fatto sopra può essere esteso a molti degli altri simboli dei multipli del byte il cui uso improprio è spesso causa di molti errori e fraintendimenti, soprattutto fra i meno esperti. Il sistema di codifica Unicode ha un apposito simbolo per il gigabyte: ㎇, che si rappresenta con &#13191 (U+3387) ma molti browser non lo supportano.

Gigabyte e gibibyte 

A peggiorare una situazione già di per sé abbastanza ambigua contribuisce anche il fatto che un gigabyte (ma il discorso si estende a tutti gli altri multipli del byte) nella pratica comune può assumere 2 diversi valori:

  byte = 10003 byte = 109 byte = 1 miliardo di byte

in questo caso il gigabyte è definito come 1 miliardo di byte ed è così utilizzato nelle telecomunicazioni, nell'ingegneria ma anche da molti produttori di hardware nelle specifiche tecniche delle loro apparecchiature.

  byte = 10243 byte = 230 byte = 1 gibibyte
 
In questo caso il gigabyte ha lo stesso valore del gibibyte, che è uno standard definito dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), che esprime  byte senza nessuna incertezza e dovrebbe quindi essere utilizzato al posto del gigabyte per indicare tale quantità di dati.

Oggigiorno questo errore viene fatto sempre più spesso in campi come l'ingegneria informatica, nella programmazione e in quasi tutti i sistemi operativi.

A causa di queste ambiguità il gigabyte è utile solo in situazioni in cui è richiesta solo una cifra di precisione. Nelle specifiche tecniche l'uso tipico del gigabyte espresso in multipli decimali è quello di arrotondare un po' i valori sulle prestazioni di un'apparecchiatura in modo che risultino superiori a quello che in realtà sono. Caso a parte fanno le memorie RAM, dove le dimensioni sono da sempre espresse in potenze di 2 che per questi dispositivi sono molto più utili.

Per convertire i gigabyte espressi in potenze di 10 nei più corretti gibibyte espressi come potenze di 2 può essere utile questa formula:

 

dove la  è la dimensione espressa in gigabyte.

Usi pratici del gigabyte 

Al 2012, l'uso del gigabyte è ormai da tempo ampiamente diffuso, quasi tutte le memorie di massa come hard disk, nastri magnetici, DVD, memorie flash ecc. utilizzano questa unità di misura per indicare la quantità di dati che possono contenere. E questo non vale solo per i personal computer: anche apparecchi più piccoli per dimensioni e prestazioni, come ad esempio i palmari o le console portatili, si stanno pian piano spostando dai megabyte ai gigabyte e grazie alla miniaturizzazione questo discorso si è ormai consolidato anche nel mondo degli smartphone.

Molti dei software che si trovano in commercio hanno raggiunto ormai dimensioni tali da superare abbondantemente il gigabyte così come lo superano spesso anche i file che vengono scaricati da internet o scambiati sulle reti P2P. Grazie allo sviluppo di algoritmi di compressione sempre più efficienti, un film in digitale di buona qualità può tranquillamente occupare meno di un gigabyte, permettendo a molte persone di crearsi in casa una vera e propria biblioteca multimediale. Il CD, che di norma non supera gli 800 megabyte di dati, ha da tempo ceduto il passo al DVD che, grazie a capienze che vanno dai 4,7 ai 15,9 gigabyte (nel Blu-Ray Disc si va dai 25 ai 100 GB), permette una notevole flessibilità nella gestione delle informazioni sia in ambiente professionale sia in quello domestico.

Voci correlate 

 Sistema internazionale di unità di misura
 Unità di misura
 Ordini di grandezza (dati)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Unità di informazione